Bernhard Seyfert ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Seyfert (Mediziner) (1817–1870), österreichischer Gynäkologe 
 Bernhard Seyfert (Pädagoge) (1865–vor 1950), deutscher Pädagoge und Geschichtsdidaktiker

Siehe auch:
 Bernhard Seifert